Ward County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ward County (North Dakota)
 Ward County (Texas)